Довжиця — назва населених пунктів в деяких країнах.

Польща 
 Довжиця — село у гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства.
 Довжиця — село у гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства.

Україна 
 Довжиця — село у Маневицькому районі Волинської області.